Federation Cup 1992 var den 30. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Slutrunden med deltagelse af 32 hold blev spillet udendørs på grusbaner i Tennis Club-Waldstadion i Frankfurt am Main, Tyskland i perioden 13. - 19. juli 1992. Tyskland var Fed Cup-værtsland for femte gang, men det var første gang, at kampene blev spillet i Frankfurt am Main. Mesterskabet havde deltagelse af 68 hold, hvilket var en kraftig forbedring af den hidtidige deltagerrekord på 56 hold, der kun var ét år gammel.

Det høje deltagerantal medførte at turneringens siden året før var blevet udvidet med tre regionale kvalifikationsturneringer, hvor de sidste fire hold ved slutrunden blev fundet. Kvalifikationsturneringerne blev afviklet i Guadalajara, Athen og Colombo i løbet af foråret 1992.

Turneringen blev vundet af Tyskland, som besejrede de forsvarende mestre fra Spanien med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for anden gang. Spanien var i Federation Cup-finalen for tredje gang, og det var anden gang, at spanierne måtte rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende tyke hold bestod af Steffi Graf, Anke Huber, Barbara Rittner og Sabine Hack, mens Spanien blev repræsenteret af Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Virginia Ruano Pascual og Noelia Pérez-Peñate.

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

World Group 

Slutrunden havde deltagelse af 32 hold:
 28 direkte kvalificerede hold:
 16 ottendedelsfinalister fra Federation Cup 1991.
 12 playoff-vindere fra Federation Cup 1991.
 4 hold fra kvalifikationen.

De 16 ottendedelsfinalister kvalificerede sig til slutrunden ved Federation Cup 1993. De 16 tabere i første runde spillede i playoff-runden om yderligere fire pladser i slutrunden ved næste Federation Cup.

World Group playoffs 

Playoff-runden havde deltagelse af de 16 tabere fra første runde af World Group, og holdene spillede om fire ledige pladser i slutrunden ved Federation Cup 1993. De fire vindere i anden runde af playoff-runden kvalificerede sig til slutrunden om Federation Cup 1993

De 12 hold, der ikke kvalificerede sig til slutrunden ved Federation Cup 1993, måtte spille i kvalifikationen til Federation Cup 1993.

Følgende hold kvalificerede sig til slutrunden om Federation Cup 1993:
 
 
 
 

Følgende hold måtte spille kvalifikation til Federation Cup 1993:

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i løbet af foråret 1992, hvor 40 hold spillede om de sidste fire ledige pladser ved Fed Cup-slutrunden ved tre regionale kvalifikationsstævner.

Amerika 

I Amerika-zonen spillede 16 hold om to pladser ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Guadalajara, Mexico i perioden 21. - 25. april 1992, hvor de to kvalifikationspladser blev besat af Chile og Mexico.

Asien og Oceanien 

I zonen, der dækkede Asien og Oceanien spillede otte hold om en plads ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Colombo, Sri Lanka i perioden 4. - 8. maj 1992, og den enlige kvalifikationsplads gik til Sydkorea.

Europa og Afrika 

16 europæiske og afrikanske hold spillede en plads ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Athen, Grækenland i perioden 13. - 18. april 1992, og pladsen i slutrunden blev besat af Sydafrika.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1992  
 Fed Cup - World Group Playoffs - 1992

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1992
Tennis i Tyskland
Sport i Frankfurt am Main